

Patronyme 

Charles W. Juels (1944, [New York]- ) est un astronome amateur américain.

Divers 
(20135) Juels est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.